Fred Jones peut désigner :
 Fred Jones, un animateur américain ;
 Fred Jones (1979-), un joueur américain de basket-ball ;
 Fred Jones, un personnage de la série télévisée Scooby-Doo ;
 Freddie Jones (1927-2019), acteur anglais.